Deux navires de la Marine française ont porté le nom de Magenta, d'après la bataille de Magenta :
 le , une frégate cuirassée lancée en 1861 qui explose dans le port de Toulon en 1875, et dont l'épave est fouillée au début des années 1990 ;
 le Magenta, un cuirassé à coque en fer de classe Marceau lancé en 1890 et retiré du service en 1910.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française